Michael Bassett ist der Name folgender Personen:

* Michael Bassett (Politiker) (Michael Edward Rainton Bassett; * 1938), neuseeländischer Politiker und Historiker 
 Michael G. Bassett (Michael Gwyn Bassett; * 1943), britischer Paläontologe 
 Michael J. Bassett, britischer Regisseur und Drehbuchautor